Марко Симоновски ( 2 января 1992, Скопье, Республика Македония) — северомакедонский футболист, нападающий клуба «Дрита».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Вардар» (Скопье). Выступал за футбольные клубы «Металлург» (Скопье) и «Напредок» (Кичево) в чемпионате Македонии.

13 августа 2014 Симоновски уехал в Россию, в пермский «Амкар». Но выходил на поле лишь в 4 матчах на замену и не закрепился в основном составе.

Летом 2015 года перешёл в клуб «Сплит», выступающий в чемпионате Хорватии и сыграл там полсезона.

В феврале 2016 года Марко заключил контракт с казахстанским клубом «Жетысу».

Международная карьера 
Марко дебютировал за сборную Республики Македонии 14 декабря 2012 года в товарищеском матче против сборной Польши (1:4), выйдя на замену на 75-й минуте. На данный момент играл только в товарищеских матчах.

Итого: 3 матча; 1 ничья, 2 поражения.

Примечания 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Металлург» Скопье
Игроки ФК «Напредок»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Лахти»
Игроки ФК «Сепси»
Игроки ФК «Волунтари»
Игроки ФК «Фероникели»
Игроки ФК «Дрита» Гнилане